Gryżyce peut désigner :

Toponymie
 Gryżyce, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Gryżyce, un village dans la voïvodie de Lubusz